Een verkeersweg:
 N805 (België)
 N805 (Frankrijk)
 N805 (Nederland), zie Provinciale weg 805